Жан-Жюст-Фердинанд-Жозеф де Крой (; 27 мая 1716, Брюссель — 25 июля 1790, Кордова), граф де Приего, принц д’Авре и де Крой, князь Священной Римской империи, гранд Испании 1-го класса — французский и испанский военный деятель.

Биография 

Второй сын Жана-Батиста-Франсуа-Жозефа де Кроя, герцога д'Авре и де Крой, и Мари-Анн-Сезарин Ланте делла Ровере.

14 марта 1735 поступил на военную службу капитаном в кавалерийский полк Бурбон-Бюссе. Участвовал в кампании того года в Германии.

16 апреля 1738 переведен на должность командира роты в Беррийский кавалерийский полк (с 1803 года 26-й драгунский). Был в этом полку первым кампмейстер-лейтенантом, и исполнял обязанности командира, поскольку другие офицеры не имели нужной квалификации.

В начале войны за Австрийское наследство в 1741 году полк вошел в состав Нижнерейнской армии маршала Мальбуа. 20 февраля 1742 де Крой произведен в бригадиры кавалерии, на следующий день отставлен от командования полком, и вскоре с разрешения короля перешел на испанскую службу, так как в том же феврале женился на своей двоюродной сестре, наследнице значительных владений в Испании. Принял титул графа Приего и был возведен в достоинство гранда Испании.

Служил лагерным адъютантом у инфанта дона Фелипе, затем стал лагерным маршалом и дворянином Палаты короля.

17 декабря 1754 назначен командиром полка валлонской гвардии, с одновременным производством в чин генерал-лейтенанта. Командовал гвардейцами четверть века, и вышел в отставку 6 сентября 1778.

Награды 

 Орден Золотого руна (1767)
 Командор ордена Карлоса III (1771)

Семья 

Жена (12.02.1742, Париж): Мари-Бетлеем-Фердинанда Ланте делла Ровере (2.12.1722—27.10.1771), придворная дама королевы Елизаветы Фарнезе, единственная дочь и наследница Алессандро Ланте делла Ровере (1691—1732), герцога Санто-Джемини, гранда Испании, и Франсиски Хавьеры Марии Фернандес де Кордовы, маркизы де ла Каста (1690—1722), умершей через несколько дней после рождения дочери.

Полное испанское имя: Мария де Белен Андреана Антония Хосефа Тереса Хоакина Ана Мельчора Гаспара Бальтазара Рафаэла Хавьера Барбара Фернандес де Кордова-и-Ланте делла Ровере Каррильо де Мендоса Парто де ла Каста, 17-я графиня де Приего, гранд Испании 1-го класса, баронесса ди Гаивиле и Санта-Кроче, сеньора де лас Касас де лос Гарсес де Марсилья, 3-я маркиза де Мораталья, 10-я сеньора де ла Вилья де Бальмонте, 7-я маркиза де ла Каста, графиня де Алаквас и баронесса де Больбаите.

Брак бездетный.

Литература 

  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, p. 84 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Guillaume H. Histoire des gardes wallones au service d'Espagne. — Bruxelles: F. Parent, 1858, p. 391
 , coll. 245—246
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 591
 Vegiano J.-Ch.-J. de. Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 1420—1555. — Louvain: Jean Jacobs, 1775, p. 181

Ссылки 

 

Гранды Испании
Офицеры Франции
Генерал-лейтенанты Испании
Участники Войны за польское наследство
Участники Войны за австрийское наследство
Дом де Крой